Фердинанд Звонимир Мария Бальтус Кит Михал Отто Антал Банам Леонард фон Габсбург-Лотарингский (), также известный как Фердинанд Габсбург (; ) — австрийский автогонщик, представитель Габсбург-Лотарингского дома, правнук императора Австрии Карла I. Обладатель трофея чемпионата мира по автогонкам на выносливость 2021 года в классе LMP2, победитель 24 часов Ле-Мана (2021) в классе LMP2.

Семья 
Родился 21 июня 1997 года в Зальцбурге. Единственный сын эрцгерцога Карла Габсбург-Лотарингского (род. 1961), главы дома Габсбургов, и его  жены Франчески Тиссен (род. 1958).

Гражданин Австрии. Был крещен 6 сентября 1997 года в Загребе кардиналом Франьо Кухаричем. Его крестными были его дядя Георг фон Габсбург, Алоис-Константин, 9-й князь Левенштайн-Вертхайм-Розенберг, Маргарита Гомес-Асебо-и-Сехуэла и Агнес Хусслайн (урожденная графиня Арко) .

Несмотря на морганатический брак родителей, Фердинанд Звонимир претендует на наследственный титул эрцгерцог Австрийский, Королевский Принц Венгерский, Хорватский и Богемский. Этот титул не признан правительством Австрии, особенно учитывая, что его дед Отто фон Габсбург отказался от всех претензий на австрийский императорский престол 31 мая 1961 года.

Гоночная карьера

Картинг 

Фердинанд начал свою гоночную карьеру в возрасте 14 лет в австрийской команде «Speedworld Academy». Вначале он носил гоночный номер 62. В 2014 году после четырёх лет, проведенных в категории ROTAX Junior, выиграв несколько чемпионских титулов, он перешел в категорию Rotax DD2. Трижды участвовал в гранд-финале Rotax Max Challenge (Портиман — 2012, Новый Орлеан — 2013, Валенсия — 2014). Его наставником является Александр Вурц.

Результаты 

2014 год — чемпион Австрии в Rotax DD2, 12-е место в гранд-финале Rotax Max Challenge в Валенсии (Испания)

2013 год — чемпион Венгрии и Нижней Австрии, вице-чемпион Центральной и Восточной Европы по ROTAX Junior 10-ое место в гранд-финале Rotax Max Challenge в Новом Орлеане, США

2012 год — чемпион Нижней Австрии, 33-е место в мировом финале RMC в Портиман (Португалия)

В 2014 году Фердинанд Габсбург дебютировал в одноместных болидах, принимал участие в Формуле Renault 1.6 NEC от команды Lechner Racing. Он занял 4-е место с 100 % финишами в 15 гонках.

В январе и феврале 2015 года Фердинанд Габсбург участвовал в Тойота Racing Series (Новая Зеландия), где со вторым местом как лучший результат он достиг одиннадцатого в общем зачете. В 2016 году он входит в команду Giles Motorsport и в настоящее время третьим в чемпионате после Ландо Норриса и Артёма Маркелова.

В 2015 году Фердинанд Габсбург решил участвовать в формуле Renault 2.0 NEC в команде Fortec Motorsport.

В 2017 году он дебютировал в чемпионате Европы Формулы-3 в составе команды Carlin Motorsport.

В 2021 году выиграл гонку 24 часа Ле-Мана в зачете LMP2 на болиде 31 команды WRT Team. Напарниками были Робин Фряйнс и Шарль Милеси.

ArtCar 
В 2014 году Фердинанд вместе со своей матерью Франческой фон Габсбург выступили с интерпретацией гонки и искусства. Дизайном и живописью его гоночного болида занимался известная швейцарская дизайнер-группа Lang-Baumann.

Гоночные рекорды

Общие результаты 

† — Поскольку Габсбург был приглашенным гонщиком, он не мог получать очки.

‡ — Очки начислялись только в зачет Кубка Michelin Endurance Cup, а не в общий зачет чемпионата LMP2.

Результаты чемпионата FIA European Formula 3 
(key) (Races in bold indicate pole position) (Races in italics indicate fastest lap)

* Season still in progress.

Награды 
  Кавалер Ордена Золотого руна
  Кавалер Ордена Святого Георгия

Примечания 

Габсбурги-Лотарингские
Эрцгерцоги Австрийские
Кавалеры ордена Золотого руна
Автогонщики Австрии
Пилоты Формулы-Рено 2.0 NEC
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Швейцарской Формулы-Рено
Пилоты Испанской Формулы-3
Автогонщики Венгрии
Габсбург-Лотарингский